El nombre David Morris puede referirse a las siguientes personas:

David Morris, actor británico;
David Morris, esquiador acrobático australiano.